Happy End bezeichnet:
 Happy End, glückliches Ende von Filmen und Büchern
 Happy End (2003), Filmkomödie von Amos Kollek
 Happy End (2017), Spielfilm von Michael Haneke
 Happy End (japanische Band), 1973–1973, Folk-Rock-Band
 Happy End (polnische Band), 1975–81, Rock-Pop-Band
 Happy End (Komödie), Musical-Komödie von Elisabeth Hauptmann mit Liedern von Kurt Weill und Bertolt Brecht (1929)
 Happy End (Kurt Marti), Kurzgeschichte von Kurt Marti (1960)
 Happy End (Lied), Lied von Vanessa Mai und Sido (2021)
 Happy End – Jede Geschichte braucht ein Ende, Thriller von Daniel Stieglitz (2003)

Siehe auch:
 Happy Endings